Марија Вукановић Пшемисл је била српска принцеза и чешка кнегиња, која је живела у XII веку. Била је ћерка рашког великог жупана Уроша I и супруга Конрада II од Знојма, са којим је имала барем троје деце.

Име њене мајке није познато, иако се у неким српским родословима помиње да је у питању била француска принцеза Ана или Катарина, западни извори не помињу овакав брак. Њена браћа су била каснији велики жупани Урош II, Белош и Деса, а њена сестра је била мађарска краљица Јелена. Њен положај и утицај који су она и њихов брат Белош имали у тадашњој краљевини Мађарској, утицали су на чешког војводу Собјеслава I (1125—1140) да посредује у склапању брака између Марије и Конрада II од Знојма. У једном његовом запису из 1134. године се помиње могућност склапања тог брака, који је касније склопљен, можда већ у јуну исте године.

У склопу прославе венчања, Конрад је ротонду свете Катарине у Знојму доградио и осликао, о чему сведочи и сачувани натпис на латинском језику. У њој је данас очувана ктиторска композиција око лучног улаза у апсиду, на којој су представљени он и Марија, окренути једно ка другом.

Марија и Конрад су имали барем троје деце:
 Ернеста, који је преминуо 1156. године
 Конрада (II), који је био кнез Знојма (1177—1182), моравски маркгроф (1182—1186) и чешки војвода (1189—1191)
 Јелену, која је била пољска кнегиња и супруга Казимира II Пјаста (1177—1194)

Не зна се када је Марија преминула, али је то било после 1189. године.

Породично стабло

Види још 
 Пшемисловићи
 Вукановићи

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Марија и Бановна — омиљене владарке Чешке и Украјине („Вечерње новости”, 17. септембар 2014)

Вукановићи
Пшемисловићи